Сан-Костантино () может означать:

 Сан-Константино-Альбанезе — коммуна в Италии, в регионе Базиликата
 Сан-Костантино-Калабро — коммуна в Италии, в регионе Калабрия